NDE, nde ou Ndé peut signifier :
 Ndé, un département camerounais ;
 Ndébélé du Zimbabwe, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Near Death Experience, (en français : Expérience de mort imminente) ;
 Near Death Experience, film français de Gustave Kervern et Benoît Delépine sorti en 2014.